Boundoré, département du Burkina Faso,
 Boundoré, chef-lieu de ce département